KRX – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Kai Kar (Papua Nuova Guinea)
 krx – codice ISO 639-3 della lingua karon